

Cinema
The Town  – documentario propagandistico del 1944
The Town  – film del 2010 diretto da Ben Affleck

Letteratura
La città (The Town) – romanzo del 1950 di Conrad Richter
La città (The Town) – romanzo del 1957 di William Faulkner